Rock Against Bush, Vol. 2 друга частина збірки Rock Against Bush видана лейблом Fat Wreck Chords. Вона містить збірку пісень різних панк-рок виконавців, деякі з них до цього не були видані. Також збірка містить бонусний DVD з політичними фактами, коментарями щодо президентських виборів у США 2004, кумедні кадри, та музичні відео. Вона видана 10 серпня 2004.

Список композицій 
 «Favorite Son» — Green Day — 2:13 *
 «Let Them Eat War» — Bad Religion — 2:58
 «Unity» — Operation Ivy — 2:14
 «Necrotism: Decanting the Insalubrious (Cyborg Midnight) Part 7» — The Lawrence Arms — 1:48 *
 «We Got the Power» — Dropkick Murphys — 2:45 *
 «Drunken Lullabies» — Flogging Molly — 3:49
 «Doomsday Breach» — Only Crime — 2:15
 «Gas Chamber» (Angry Samoans cover)- Foo Fighters — 0:55 *
 «Status Pools» — Lagwagon — 2:36 *
 «What You Say» — Sugarcult — 2:36
 «7 Years Down» — Rancid — 2:33
 «Off with Your Head» — Sleater-Kinney — 2:26 *
 «Scream Out» — The Unseen — 2:48 *
 «Violins» (Lagwagon cover) — Yellowcard — 3:33 *
 «Like Sprewells on a Wheelchair» — Dillinger Four — 3:41 *
 «Chesterfield King» (Live) — Jawbreaker — 4:03 *
 «Born Free» (Live) — The Bouncing Souls — 1:45 *
 «No Hope» (Live) — Mad Caddies — 1:41 *
 «Kids Today» (Feat. The Matches & The A.K.A.s)- Dwarves — 1:25 *
 «Can't Wait to Quit» — Sick of It All — 2:09 *
 «Comforting Lie» — No Doubt — 2:52
 «State of Fear» — Useless ID — 3:12 *
 «I'm Thinking» — Autopilot Off — 2:50 *
 «My Star» — The (International) Noise Conspiracy — 2:35 *
 «Time's Up» — Donots — 3:24 *
 «Kill the Night» — Hot Water Music — 2:42 *
 «You're Gonna Die» — Thought Riot — 2:36
 «Fields of Agony» (Acoustic) — No Use for a Name — 2:45 *

* раніше не-видавані/рідкісні композиції

Музичні відео 
 «We've Had Enough» — Alkaline Trio
 «Los Angeles is Burning» — Bad Religion
 «Drunken Lullabies» — Flogging Molly
 «Idiot Son Of An Arsehole» — NOFX
 «With Love, The Underground» — Thought Riot

Див. також 
 Rock Against Bush, Vol. 1

Примітки 

Музичні збірки 2004